Poulycroc est un groupe belge de ska originaire de Lessines et qui effectue des reprises Ska de chansons et d'airs connus.

Historique 
Le groupe est fondé en  1996, à Lessines (Hainaut) par Jef et Flo, deux musiciens amateurs.
Xaf, un ami des deux guitaristes, qui jouait alors avec Jef au sein d'une ancienne formation musicale Lazy Monkey (Dour Festival ‘98) les rejoint à la basse et Toni, un quatrième musicien prend la batterie. « Poulycroc » est une spécialité belge à base de poulet. 

Le groupe entame une série de concerts, notamment pour l’Athoise, association des étudiants de la région d’Ath à Louvain-la-Neuve. Leurs affinités avec cette région les pousse à interpréter en rock des airs de la ducasse d’Ath et du folklore wallon en général : un mélange de punk-rock, de folklore régional et de chansons kitsch. 

Un de leurs amis, trompettiste, leur propose de donner un concert pour un anniversaire et le groupe lui propose de jouer quelques morceaux avec eux. Le trompettiste  restera dans le groupe et sera plus tard rejoint par d’autres camarades, issus des fanfares locales. Ils s’orientent alors du rock vers le ska. 

En 2001, l’ascension rapide du projet Wash Out Test va quelque peu changer le line-up originel de Poulycroc. 
En effet les 2 groupes sont fort demandés et pour certains membres, il devient difficile de concilier les deux formations. 
Xaf et Toni choisissent de se consacrer à un seul des deux projets : Wash Out Test. Ils sont remplacés dans Poulycroc par Dave (basse) et Schnell (batterie). La section de cuivre atteint maintenant 6 musiciens, créant une sorte de "fanfare rock’n roll". 

Ils mettent sur pied en 2002 un concert avec une fanfare complète de 40 musiciens, celle de Ghoy qui fête son cent-vingt-cinquième anniversaire, dans un mélange du ska-punk et de la fanfare folklorique.

Enfin, après 15 ans d'existence, le groupe donne son concert d'adieu (intitulé Back To The Fiesta) le vendredi  en collaboration avec Skarbone 14.

Fin 2014, ils font savoir qu'ils se relancent pour quelques dates. 

Le , ils sont de retour pour un concert le  à Lessines.

Discographie 
 Dédé le sot mûr (2015) : Album studio
 Le pire contre-attaque (2007) : double DVD
 Dédé la frite (2007) : album studio
 Grand Jojo Tribute (2006) : avec le groupe Skaïra et d'autres invités, un album hommage au Grand Jojo
 Démo (2005) : 4 chansons enregistrées en studio
 La Compils (2003) : collection d'enregistrements divers (live, radio, etc.)

Poulycroc a aussi publié une compilation de ses amis à l'occasion de son , intitulée La galette d'anniversaire.

Répertoire 

Le répertoire n'est constitué que de reprises de chansons connues (Bleu Comme Toi d'Étienne Daho, Que Je T'aime de Johnny Hallyday etc.), pubs, génériques, folklore, farandoles, punk, oberbayern, chansons pour enfant, rock alternatif, des chansons à caractère humanitaire, etc.

Liens externes 

 Site officiel de Poulycroc
 Site du XV de France Présentations de l'équipe Pouly et des supporters français et belges ( = PoulyAccrocs), photos, commentaires de concert, belgitude etc. + Promotion du groupe Poulycroc en France
 ASBL Fête du Bruit Management et booking de Poulycroc et Wash Out Test, fanzine, agenda 

Groupe de ska
Lessines
Groupe musical belge des années 1990
Groupe musical belge des années 2000
Groupe musical belge des années 2010